Валлеруа́-Лорио́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Норуа-ле-Бур. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70517.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 37 км севернее Безансона, в 7 км к югу от Везуля.

Более 50 % территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 359 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 года среди 227 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 184 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 184 активных жителей работали 177 человек (90 мужчин и 87 женщин), безработными было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 43 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона